Эта статья — список значений. Об имени см. Тихон.

Ти́хон — мужское имя.

Носители 
 Тихон — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский.
 Тихон — игумен Кириллова и Угрешского монастырей; епископ Коломенский в XVI веке.
 Тихон — игумен Жабынской Введенской пустыни, архимандрит Белёвского Спасо-Преображенского монастыря Тульской епархии.
 Тихон (род. 1966) — епископ Православной церкви в Америке, предстоятель Православной церкви в Америке.
 Тихон (ум. 1682) — строитель и настоятель Туруханского Свято-Троицкого монастыря Тобольской епархии.
 Тихон (1865—1925) — патриарх Московский и всея России (1917—1925)

 Тихон Амафунтский — православный святой, чудотворец.
 Тихон Задонский (1724—1783) — епископ Русской православной церкви, почитается как чудотворец.
 Тихон Карачевский (ум. 1609) — игумен Русской церкви, основатель Карачевского Воскресенского монастыря.
 Тихон Луховской (Тихон Лухский; ум. 1503) — святой Русской православной церкви, преподобный, православный монах, основатель Николо-Тихонова монастыря.
 Тихон Медынский (ок. 1400—1492) — преподобный, святой Русской православной церкви.
 Тихон Углянский (ум. 1871) — архимандрит Дмитровско-Борисоглебского монастыря; педагог.

 Тихон (Александрович) — иеромонах РПЦ, педагог и префект Киевской духовной академии в XVIII веке.
 Тихон (Баляев) (1895—1952) — архимандрит Русской православной церкви, в 1929—1930 — наместник Данилова монастыря.
 Тихон (Бобов) (род. 1954) — архимандрит Русской православной церкви.
 Тихон (Бузов) (1873—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Тихон (Василевский) (1867—1926) — епископ Православной российской церкви; с 1922 года в обновленчестве
 Тихон (Воинов) (1655—1724) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский.
 Дзядко, Тихон Викторович (род.1987) — российский журналист, главный редактор телеканала «Дождь».
 Тихон (Доровских) (род. 1959) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Орловский и Болховский.
 Тихон (Емельянов) (род. 1948) — епископ Православной российской церкви, митрополит Владимирский и Суздальский.
 Тихон (Жиляков) (1968—2011) — епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, епископ Кременчугский и Лубенский.
 Тихон (Зайцев) (род. 1967) — епископ Православной российской церкви, епископ Подольский, викарий Московской епархии.
 Тихон (Иванов) (род. 1945) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Тивериопольский.
 Тихон (Качалкин) (1878—1968) — предстоятель зарубежной части Русской православной старообрядческой церкви.
 Тихон (Клитин) (1835—1896) — епископ Русской православной церкви, епископ Оренбургский и Уральский.
 Тихон (Кречков) (1862—1930) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Тихон (Лобковский) (род. 1968) — епископ Русской православной церкви, епископ Майкопский и Адыгейский.
 Тихон (Лященко) (1875—1945) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 Тихон (Малинин) (1745—1793) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Ставропольский.
 Тихон (Малышкин) (ум. 1503) — архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский
 Тихон (Морошкин) (1851—1903) — епископ Русской православной церкви.
 Тихон (Недосекин) (род. 1956) — епископ Русской православной церкви, викарий Московской епархии.
 Тихон (Никаноров) (1855—1920) — архиепископ Воронежский и Задонский, святой
 Тихон (Оболенский) (1856—1926) — епископ Русской православной церкви, митрополит Уральский и Николаевский.
 Тихон (Пасечник) (род. 1948) — глава неканонической Русской истинно-православной церкви с титулом архиепископ Омский и Сибирский.
 Тихон Писарев — архимандрит Троице-Сергиевой лавры Московской епархии Русской православной церкви в 1718—1721 годах.
 Тихон (Покровский) (1821—1885) — архиепископ Волынский и Житомирский.
 Тихон (Радованович) (1891—1951) — епископ Сербской православной церкви, епископ Захумско-Герцеговинский.
 Тихон (Рождественский) (1881—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Череповецкий.
 Тихон (Русинов) (1886—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Одесский.
 Тихон (Секретарёв) (1955—2018) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
 Тихон (Степанов) (1963—2010) — архиерей Русской православной церкви; управлявший Архангельской и Холмогорской епархией.
 Тихон (Сухов) (1880—1937) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Томский и Алтайский.
 Тихон (Тайякка) (1928—2000) — епископ Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, митрополит Хельсинкский.
 Тихон (Тихомиров) (1882—1955) — епископ Русской православной церкви, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии.
 Тихон (Троицкий) (1883—1963) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский.
 Тихон (Троицкий-Донебин) (1831—1911) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский и Верхоленский.
 Тихон (Фицджеральд) (1932—2023) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Сан-Францисский и Западно-Американский.
 Тихон (Хворостинин) (ум. 1576) — епископ Русской церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.
 Тихон (Холлоши) (род. 1948) — епископ Православной церкви Чешских земель и Словакии, епископ Комаренский, викарий Прешовской епархии.
 Тихон (Чижевский) (род. 1947) — епископ Украинской православной церкви, епископ Ивано-Франковский и Коломыйский.
 Тихон (Шарапов) (1886—1937) — епископ Православной российской церкви, епископ Алма-Атинский.
 Тихон (Шевкунов) (род. 1958) — епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Порховский.
 Тихон (Якубовский) (1721—1786) — епископ Русской православной церкви.

Фамилия 
 Тихон, Виктория Сергеевна (род. 2001) — белорусская футболистка.
 Тихо́н, Дан (род. 1937) — израильский политический деятель, спикер кнессета 14-го созыва.
 Тихон, Иван Григорьевич (род. 1976) — белорусский метатель молота.

Топонимы 
 Тихон — село, Вохомский район, Костромская область, Россия
 Тихон — бывший посёлок, Яшалтинский район, Калмыкия, Россия
 Тихон — вторая река Едема для орошения рая

Страницы значений:Тёзки